«Shut Up!» — второй сингл группы Simple Plan со второго студийного альбома Still Not Getting Any.... Сингл вышел 8 октября 2002 года. Simple Plan исполнили эту песню на Kids' Choice Awards 2005, для продвижения альбома.

Список композиций 
"Shut Up!"
"Welcome to My Life" (Acoustic)
"I'd Do Anything" (Live)

DVD сингл
DVD:
Shut Up - Album Version
Shut Up - Dolby 5.1 Surround Mix
Shut Up - Video
Simple Plan EPK

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2004 года
Панк-рок-песни